Paraheterorhabdus är ett släkte av kräftdjur. Paraheterorhabdus ingår i familjen Heterorhabdidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Paraheterorhabdus